Per Åslund (né le  à Kil en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kils AIK, il commence sa carrière professionnelle en 2006 avec le Färjestads BK. Le club de Karlstad remporte l'Elitserien en 2009 et 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Kils AIK || Division 2 ||21 ||6 ||7 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Skåre BK || Division 1 || || || || || || || || || ||
|-
| rowspan=2|2005-2006 || Skåre BK || Division 1 || 21|| 16|| 9|| 25|| 16|| || || || ||
|-
| IFK Arboga || Allsvenskan ||11 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Skåre BK || Division 1 || 21|| 16|| 9|| 25|| 16|| || || || ||
|-
| Färjestads BK || Elitserien ||34 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien ||41 ||8 ||7 ||15 ||10 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien ||50 ||8 ||7 ||15 ||8 ||13 ||4 ||8 ||12 ||0
|-
|2009-2010 || Färjestads BK || Elitserien ||53 ||17 ||15 ||32 ||28 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 11|| 11|| 22|| 8|| 14|| 5|| 5|| 10|| 16
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 53|| 8|| 15|| 23|| 22|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 55|| 19|| 20|| 39|| 18|| 10|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 55|| 10|| 17|| 27|| 48|| 15|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 52|| 16|| 19|| 35|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2015-2016|| Kolner Haie || DEL || 49|| 7|| 10|| 17|| 20|| 10|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2016-2017|| Färjestads BK || SHL || 39 || 7 || 13 || 20 || 16 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2017-2018|| Färjestads BK || SHL || 51 	||16 || 15 || 31 || 26 || 6 ||0 ||3 || 3 || 6
|-
|2018-2019|| Färjestads BK || SHL || 12 	||2 || 4 || 6 || 4 || 1 ||0 ||0 || 0 || 0
|-
|2019-2020|| Färjestads BK || SHL || 52 ||16 ||25 ||41 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021||   Färjestads BK || SHL || 49 || 9 || 19 || 28 || 39 || 6 || 5 || 3 || 8 || 2
|-
| 2021-2022|| Färjestads BK || SHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en août 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie